Дом Зиновьевых-Юсуповых — историческое здание, в основе которого лежат каменные палаты XVII века. Находится в центре Москвы по адресу: Большой Афанасьевский переулок, дом № 24. Имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

История 
Точная дата постройки этого дома неизвестна. Однако тот факт, что его фасад выходит за красную линию переулка, говорит о солидном возрасте здания.

Более ста лет (в 1649—1755 годах) домом владел род Зиновьевых. Стольник П. П. Зиновьев выстроил каменные палаты на своём участке в 1680—1690-х годах. Известно, что в 1685 году Зиновьев получал ссуду на каменное строительство. Именно этим периодом датируют дом реставраторы. Дом состоит из двух небольших объемов 1680-х годов и средины XVIII века, позже объединённых и надстроенных вторым этажом.

В 1776 году дом принадлежал Андрею Толстому, прадеду писателя Льва Толстого. Последним же владельцем дома был Александр Берс, шурин Льва Толстого.

В XIX веке дом перестроили в ампирный особняк с мезонином. В 1860-е годы он был переделан в духе эклектики, а к концу столетия был надстроен третий этаж и декор фасадов ещё раз изменён. Таким образом, к началу XX века он мало напоминал палаты XVII века. В советское время был жилым домом. В 1980-х годах был расселён.

В 2000-х годах был снесён доходный дом, пристроенный к палатам Зиновьевых-Юсуповых. Потом были снесены все хозяйственные постройки во дворе, после чего вокруг дома построили новый жилой комплекс. Много лет дом стоял в руинах без крыши, почти совсем разрушенный. В 2010 году началась его реставрация. Дом был воссоздан в том виде, в котором он пребывал в XVII—XVIII веках. Группа реставраторов во главе с Т. С. Борисовой получила первый приз на конкурсе «Московская реставрация» в 2012 году в номинации «За лучший проект реставрации».

С 2015 года здание занимает частный Музей Международного нумизматического клуба.

Примечания

Ссылки 
 Палаты Зиновьевых // Архнадзор

Жилые палаты Москвы
Здания и сооружения Арбата
Толстые